Майкл Нельсон Траут (, род. 7 августа 1991 года) — американский профессиональный бейсболист, играющий на позиции аутфилдера в клубе Главной бейсбольной лиги «Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма». В 2011 году Траут стал новичком года Американской лиги, завоевал награду Сильвер Слаггер и занял второе место в голосовании за титул самого ценного игрока Американской лиги. Он также стал лидером лиги в нескольких статистических категориях, включая набранные очки (раны) и украденные базы. 20 марта 2019 года, подписав контракт на сумму $430 млн, сменил Канело Альвареса в качестве самого высокооплачиваемого спортсмена в истории по сумме индивидуального контракта.

В июле 2010 года Траут был назван вторым самым перспективным игроком изданием Baseball America. Перед сезоном 2011 года он был назван самым перспективным игроком изданием ESPN.

Характеристика игрока 
Траут обладает комбинацией мощи и скорости из-за чего его иногда сравнивают с членом Бейсбольного зала славы Майком Мэнтлом. С 2012 по 2015 год он каждый сезон выбивает не менее 27 хоум-ранов и 35 экстра-базовых хитов, а кроме того у него высокий показатель реализации выходов на биту и количество пробежек. Майк хорошо отбивает подачи в низу страйковой зоны. Его высокая скорость позволяет ему хорошо играть в защите на позиции центр-филда, а также красть базы. С 2012 по 2015 год он украл 113 баз с процентом удачных попыток 84 %.

Согласно Fangraphs, за последние четыре года Траут является самым продуктивным отбивающим в МЛБ. Он является лидером МЛБ по количеству ранов выше среднего с показателем 221,5, лидирует в продуктивности за выходы на базы и делает раны на 71 % чаще, чем в среднем в лиге. Благодаря своим выдающимся выступлением в столь молодом возрасте Траута часто сравнивают с Тедом Уильямсом.

Личная жизнь 
У Майка и его жены Джессики Кокс есть сын — Бекэм Эйрон Траут (род. 30 июля 2020).

Примечания

Ссылки 

 Статистика на сайте MLB.com
 

Игроки «Лос-Анджелес Энджелс»